Orkneyeilanden
 Orkney (Canada)
 Orkney (Zuid-Afrika)